Iginio Rigato – arbitro di calcio italiano, noto anche come Gino Rigato
Luciano Rigato – calciatore italiano